Nisseviken steht für:
Nisseviken (Bucht) von Gotland
Nisseviken (Fischerstelle), saisonal bewohntes Fischerdorf auf Gotland